Urtubey puede referirse a:

 Agustín Urtubey, militar argentino que participó en las guerras civiles de su país;
 Alejandro Urtubey, piloto de automovilismo y empresario argentino;
 Clodomiro Urtubey, marino argentino del siglo XIX;
 Estrella Urutubey, botánica argentina;
 Facundo Urtubey, piloto de automovilismo;
 Juan Manuel Urtubey, político argentino, gobernador de la provincia de Salta;
 Pola Suárez Urtubey, musicóloga argentina; 
 Rodolfo Urtubey, político argentino; o
    Marcelo Urtubey, historiador e investigador argentino.